Parry kan syfta på:

Personer 
 
 Frederic John Sidney Parry (1810–1885), engelsk entomolog
 Hubert Parry (1848–1918), brittisk tonsättare